El término de origen anglosajón Hendrix puede hacer referencia a:

Gente 
 Elaine Hendrix, actriz estadounidense;
 Gary Hendrix, empresario estadounidense de la industria del software;
 Jenny Hendrix, actriz porno estadounidense;
 Jimi Hendrix, guitarrista, cantante y compositor estadounidense;
 Richard Hendrix, jugador de baloncesto estadounidense.

Otros 
Hendrix (Oklahoma), localidad estadounidense.
The Jimi Hendrix Experience, primera banda de Jimi Hendrix.